Matias (apóstolo) — apóstolo de Jesus, que substituiu Judas Iscariotes

Pessoas
 Matias I da Hungria — rei da Hungria
 Matias do Sacro Império Romano-Germânico ou Mateus de Habsburgo — rei da Hungria e da Boêmia como Mateus II
 Matias da Cunha — administrador colonial português, governador-geral do Brasil
 Matias de Lima — poeta e bibliófilo português
 Antônio Naelson Matias ou Zinha — futebolista brasileiro naturalizado mexicano

Topônimos
 Matias Barbosa — município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Mathias Lobato — município brasileiro do estado brasileiro de Minas Gerais
 Matias Olímpio — cidade brasileira do estado do Piauí
 Don Matías - município colombiano de Antioquía
Ver também
 Matias de Albuquerque
Mathias

Desambiguação
Desambiguações de topônimos